Blankenhorn ist der Name folgender Burgen in Deutschland:

 Burg Blankenhorn (Bad Urach), Burgrest bei Bad Urach im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Burg Blankenhorn (Eibensbach), Burgruine bei Güglingen-Eibensbach im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg